Calythea är ett släkte av tvåvingar. Calythea ingår i familjen blomsterflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Blomsterflugor
Calythea